Sacco et Vanzetti peut désigner :
  l'affaire Sacco et Vanzetti, une affaire judiciaire concernant Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux anarchistes italiens, immigrés aux États-Unis. Arrêtés en 1920 sous l'accusation d'avoir commis des braquages ayant entraîné des victimes, Sacco et Vanzetti sont exécutés en 1927 à l'issue d'un procès ayant passionné l'opinion publique internationale ;
  le village de Sakko i Vantsetti dans l'Oblast de Donetsk en Ukraine (https://goo.gl/maps/cJ13TpuB5et5Phn97)

Titres 

 les différentes œuvres inspirées par l'affaire : 
 l'affaire Sacco et Vanzetti est un film de 1967 réalisé par Paul Roland ;
 Sacco et Vanzetti, un film italien de 1971 réalisé par Giuliano Montaldo ;
 Ballade de Sacco et Vanzetti, un morceau de musique en trois parties du film Sacco et Vanzetti.
 Sacco et Vanzetti, une pièce de théâtre de Alain Guyard mise en scène de François Bourcier interprétée par le duo Dau et Catella.